Avtomórfno števílo (oziroma natančneje n-avtomórfno števílo) je v matematiki takšno število k, katerega kvadrat (oziroma nk2) se končuje z isto števko ali s števkami kot število samo. Na primer 1 · 52 = 25, 1 · 762 = 5776 in 1 · 8906252 = 793212890625, tako, da so števila 5, 76, 890625 1-avtomorfna števila.

Avtomorfnim številom rečejo tudi čudna števila.

Tabeli 1-avtomorfnih števil 

Prva 1-avtomorfna števila za n > 0 so :
 0,1,5,6,25,76,376,625,9376,90625,109376,890625, ...

Teorija števil